Schafflerhof ist der Name folgender Orte:

 oftmals das Anwesen eines Schaffmachers, siehe Küfer
 

 Schafflerhof (Gemeinde Tribuswinkel), Ortsteil von Tribuswinkel, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Schafflerhof (Wien), Gehöft in Essling, Bezirk Donaustadt, Wien